Пу́шкинская у́лица — улица в Вологде. Начинается от Кировского сквера, заканчивается около проходной стадиона «Динамо» перекрёстком с улицей Марии Ульяновой.

История 
Улица возникла после утверждения генерального плана города в конце XVIII века в царствование Екатерины II. В XIX веке улица застраивалась двухэтажными доходными домами. Настил на улице был деревянным, а в начале XX века был заменён на булыжник.

В царское время состояла из двух разных улиц: Малой Петровки (между плац-парадной площадью и храмом Спаса обыденного) и Малой Духовской (от храма Спаса обыденного до Веденеевских бань).

Происхождение названия «Малая Петровка» неизвестно. Малая Духовская была названа в честь Свято-Духова монастыря, близ которого она заканчивалась.

В 1918 году Малая Духовская была переименована в улицу Володарского. В 1936 году Малая Петровка была переименовна в Пушкинскую. В 1948 году улицы объединены под названием Пушкинской.

В 1964—1966 гг. улица была заасфальтирована, озеленена, а по средине сделан бульвар.

На углу с улицей Герцена в советское время располагалось станция юных техников Вологодского облоно (здание не сохранилось).

На углу с Козлёнской находилась 1-я пожарная часть с каланчой, построенная в 1853 году.

В советское время улица лишилась абсолютно большей части деревянной средовой застройки. На месте двух последних кварталов было построено здания Правительства области (Герцена, 2), а также сформирована площадь Дрыгина.

Ссылки 
 Сборник истории старых улицы Вологды

Вологда
Улицы Вологды